Bérubé est un patronyme originaire du pays de Caux en Normandie, et que l'on retrouve au Canada chez les descendants d'un colon normand. On peut aussi le rencontrer avec les graphies Berube ou Berubé.

Patronyme 

 Antoine-Philippe Bérubé (1856-1913), homme d'Église catholique québécois ;
 Catherine Bérubé, actrice québécoise ;
 Craig Berube (1965-), joueur et entraîneur canadien de hockey sur glace ;
 Henri Beaugé-Berubé (1920-2015), militaire français ;
 Jean-François Bérubé (1991-), joueur de hockey canadien ;
 
 Jean-Sébastien Bérubé (1978-), auteur québécois de bande-dessinée ;
 Jean-Sébastien Bérubé (1990-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Jocelyn Bérubé (1946-), conteur, acteur et compositeur canadien ;
 Joseph-Cajétan Bérubé (1849-1928), homme d'Église catholique québécois ;
 Pascal Bérubé (1975-), homme politique canadien ;
 Philippe Berubé (1983-), snowboardeur canadien ;
 Pierre Bérubé (1952-), chercheur et auteur québécois ;
 Raphaël Bérubé (de son nom d'artiste Sir Pathétik), (1977-), rappeur et auteur québécois ;
 Ryan Berube (1973-), nageur américain ;
 Sébastien Bérubé (1991-), écrivain et auteur-compositeur-interprète acadien ;
 Sophie Bérubé, auteure canadienne ;
 Yves Bérubé (1940-1993), homme politique québécois.

Toponyme 

 Le mont Jean-Yves-Bérubé, une colline du Québec (Canada) ;
 Le ruisseau Bérubé, un ruisseau situé à Amqui au Québec ;
 Le cours d'eau Bérubé, un cours d'eau agricole à Saint-Damase au Québec ;
 Le cours d'eau Bérubé, un cours d'eau agricole à Val-Brillant au Québec ;
 Le cours d'eau Bérubé, un cours d'eau agricole à Saint-Zénon-du-Lac-Humqui au Québec.

Notes et références

Voir aussi 

Patronyme normand